Ескамбія (округ, Алабама)
Ескамбія (округ, Флорида)